Bidlo může být:

 pracovní nástroj obvykle ve tvaru dlouhé dřevěné tyče (hůl apod.)
 bidlo (tkalcovství) (synonymum bidlen)
 expresivní výraz pro vysokou hubenou osobu

příjmení osob
 Jaroslav Bidlo (1868–1937) – český historik
 František Bidlo (1895–1945) – český kreslíř a karikaturista
 Karel Bidlo (1904–1992) – český fagotista

jiný význam
 Dlouhé Bidlo – literární postava z knihy Rychlé šípy od Jaroslava Foglara

zdrobnělina
 bidýlko (bidélko) – hřad (místo v kurníku, kde spí drůbež)
 bidýlko – přeneseně místo „na stojáka“, např. v divadle
 Bidýlko – román Emila Vachka (1927)

Homofonum 
 bydlo – živobytí, případně (zastarale) obydlí, byt

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení